Jméno a příjmení Karel Haas má více nositelů:

 Karel Haas (fotbalista) – český fotbalový brankář
 Karel Haas (lékař) (1815–1872) – český lékař a mecenáš
 Karel Haas (politik) (*1973) – český politik a sportovec
 Karel Haas (voják) (1913–1943) – český voják